jaszczurka (Lacertilia, dawniej Sauria) – gad
 Jaszczurka – rzeka w Białowieskim Parku Narodowym 
 Jaszczurka – gwiazdozbiór
 jaszczurka – w odlewnictwie narzędzie formierskie
 Jaszczurka – debiutancki album Pati Yang
 "Jaszczurka" – singel Pati Yang
 "Jaszczurka" – polska konspiracyjna organizacja działająca w latach 1941-1945
 M53/59 Praga „Jesterka” (Jaszczurka) – podwójnie sprzężone samobieżne działo przeciwlotnicze